Posavje steht für:

 Posavje (deutsch Untersavetal), Landschaft in der Region Posavska, Slowenien
 Posavje (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana, Slowenien
 Posavje-Distrikt, historische administrative Einheit im Unabhängigen Staat Kroatien, siehe Unabhängiger Staat Kroatien #Verwaltungsgliederung